Leskov steht für:

 Nikolai Semjonowitsch Leskow (1831–1895), russischer Schriftsteller

Leskov Island ist der Name folgender Inseln:

 Leskov Island (Antarktika) vor dem Prinzessin-Elisabeth-Land
 Leskov Island (Südsandwichinseln) im Archipel der Südlichen Sandwichinseln